Represent — дебютный альбом участника «D.I.T.C.» Fat Joe, вышедший в 1993 году, выпущенный им под псевдонимом Fat Joe da Gangsta.

Об альбоме 
На Represent в качестве приглашённых участников присутствуют Diamond D, Grand Puba, Apache, Kool G Rap, Gismo, Kieth Kieth и King Sun.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Fat Joe
Дебютные альбомы 1993 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Relativity Records